Сухова — деревня в Вагайском районе Тюменской области, входит в состав сельского поселения Зареченское.

География 
В 400 метрах от деревни протекает река Вагай. До центра поселения — села Заречный — около 9 километров по шоссе. Автомобильное сообщение с центром района.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района